Название «Класс» носят несколько фильмов:

 Класс (фильм, 1983) — американский фильм 1983 года.
 Класс (фильм, 2007) — эстонский фильм 2007 года.
 Класс (фильм, 2008) — французский фильм 2008 года.